National Football League ist der Name diverser Sportligen:

 National Football League, eine amerikanische American-Footballliga
 National Football League (Fidschi), eine Fußballliga aus Fidschi
 National Football League (Indien), eine indische Fußballliga
 National Football League (Ruanda), höchste Fußballklasse in Ruanda
 National Football League (Südafrika), Fußballliga in Südafrika während der Apartheid (1959–1977)